Christel Milhavet est une réalisatrice et scénariste française née le  à Angoulême.

Filmographie
Réalisatrice
 1995 : Le Banquet
 2009 : Quarante, avec Jérôme Denis

Théâtre (auteur-metteur en scène)

 2014 : Usurpation (création au Théâtre de la Jonquière)

Liens externes
 

Réalisatrice française
Naissance en mai 1968
Naissance à Angoulême